Nelson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nelson Island, Antarktis, ö,

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Nelsons Island,

Kanada 

 Nelson Island, Antarktis, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar